Населението на Сан Марино през 2020 г. е 33 627 души.

Възрастов състав 
(2000)
 0-14 години: 16% (мъже 2181, жени 2038)
 15-64 години: 68% (мъже 8992, жени 9425)
 над 65 години: 16% (мъже 1849, жени 2452)

Естествен прираст

Етнически състав 
 предимно италианци

Религия 
 християни (предимно католици – 99 %)

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Сан Марино
Сан Марино
География на Сан Марино